O Grande Prêmio da Alemanha de 1993 foi a sexta etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 30 a 13 de Junho nos 4.574 km de Hockenheim.

500 cc

 

GPs de MotoGP de 1993
1993
Desporto na Alemanha em 1993